Alternative és el nom del novè àlbum (la quarta recopilació) del grup anglès de pop electrònic Pet Shop Boys. Va aparèixer l'any 1995.

Es tracta d'un disc doble que reuneix 30 cares B dels senzills que el grup havia publicat fins aleshores. Per promocionar-lo, els Pet Shop Boys van editar un senzill amb una versió actualitzada del tema "Panninaro".

Temes

Disc 1 
 In the night – 4,50
 A man could get arrested (12" mix) – 4,19
 That's my impression (Disco mix) – 5,15
 Was that what it was? – 5,15
 Paninaro – 4,40
 Jack the lad – 4,32
 You know where you went wrong – 5,52
 A new life – 4,56
 I want a dog – 4,59
 Do I have to? – 5,14
 I get excited (You get excited too) – 4,55
 Don Juan – 3,55
 The sound of the atom splitting (extended version) – 5,13
 One of the crowd – 3,57
 Your funny uncle – 2,15

Disc 2 
 It must be obvious – 4,34
 We all feel better in the dark – 4,00
 Bet she's not your girlfriend – 4,29
 Losing my mind – 4,34
 Music for boys – 3,36
 Miserablism – 4,11
 Hey, headmaster – 3,07
 What keeps mankind alive? – 3,24
 Shameless – 5,03
 Too many people – 4,17
 Violence (Hacienda version) – 4,59
 Decadence – 3,57
 If love were all – 2,59
 Euroboy – 4,28
 Some speculation – 6,35

Enllaços externs 
 http://www.psb-discography.com

Discs de Pet Shop Boys
Discs del 1995